Labidi est un patronyme porté notamment par :

 Ahmed Labidi (1923-2008), athlète tunisien ;
 Lilia Labidi (née en 1949), anthropologue, féministe et femme politique tunisienne ;
 Farida Labidi (née en 1968), femme politique tunisienne, avocate de profession ;
 Meherzia Labidi Maïza (1963-2021), femme politique Franco-tunisienne, traductrice-interprète de profession ;
 Mohsen Labidi (né en 1954), footballeur tunisien.

Patronyme arabe